Ossilo – figlio di Ares e di Protogenia (figlia di Calidone)
Ossilo – figlio di Oreio e padre delle Amadriadi
Ossilo – figlio di Emone e nipote di Toante